Dilettanti hace referencia a varios artículos:

Significado
Dilettanti es un término italiano cuyo singular es dilettante y significa en español (diletante) que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como profesional, y que cultiva una actividad de manera superficial o esporádica.

Deporte
 Serie A Dilettanti o Divisione Nazionale A, una división de baloncesto italiana;
 Unione Sportiva Dilettante Siracusa
 Associazione Sportiva Dilettantistica Treviso 2009 o Football Club Treviso;
 Associazione Sportiva Dilettantistica Verucchio
 Football Club Turris 1944 Associazione Sportiva Dilettantistica

Arte
 Un tipo de relación con el arte, el diletantismo;
 Society of Dilettanti fundada en Londres en 1739.
Connoisseur, palabra francesa de significado similar, traducible en castellano como «conocedor».